La decimoquinta temporada de RuPaul's Drag Race, la competencia de telerealidad drag queen, se estrenó el 6 de enero de 2023 en MTV.

Producción 
En noviembre de 2021, RuPaul anunció un casting para la decimoquinta temporada de Drag Race en las redes sociales. La convocatoria de casting estuvo abierta hasta el 7 de enero de 2022, día en que se estrenó la temporada 14. En agosto de 2022, VH1 anunció oficialmente la renovación del programa, así como la de su serie complementaria, RuPaul's Drag Race: Untucked. Esta temporada incluirá el hito del episodio 200 de la serie. En diciembre de 2022, se anunció que la temporada 15 comenzará con un estreno especial de dos partes el 6 de enero de 2023 en MTV en lugar de VH1. Más tarde ese mes, la ganadora de la temporada 14, Willow Pill, reveló el elenco de la temporada, con un récord de dieciséis reinas compitiendo.

Concursantes 
Las edades, los nombres y las ciudades indicadas son al momento de la filmación.

Progreso 

  La concursante ganó RuPaul's Drag Race.
  La concursante es finalista.
 La concursante ingresó a la competencia.
 La concursante ganó el desafío semanal.
 La concursante recibió críticas positivas y quedó entre las mejores.
 La concursante se salvo en la primera ronda del Lip Sync LaLaPaRUza Smackdown
 La concursante se salvo en la segunda ronda del Lip Sync LaLaPaRUza Smackdown
 La concursante perdió la segunda ronda del LipSync Lalaparuza Smackdown, pero fue salvada en el último momento de estar nominada para eliminación 
 La concursante se salvo en la última ronda del Lip Sync LaLaPaRUza Smackdown
 La concursante recibió críticas negativas quedando entre las peores, pero no fue nominada para eliminación.
 La concursante quedó nominada para eliminación (NPE), teniendo que hacer lip sync para salvarse.
 La concursante fue eliminada.

Lip syncs

  La concursante fue eliminada después de su primer lipsync.
  La concursante fue eliminada después de su segundo lipsync.
  La concursante fue eliminada después de su tercer lipsync
  La concursante fue eliminada después de su cuarto lipsync.
  La concursante ganó la primera ronda del LaLaPaRuZa Lip Sync Smackdown y siguió compitiendo
  La concursante ganó la segunda ronda del LaLaPaRuZa Lip Sync Smackdown y siguió compitiendo

Jueces invitados 
(Listados por orden de aparición)

Referencias 

Temporadas de RuPaul's Drag Race
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2023
LGBT en 2023